Erster Bürgermeister steht für:

 den Regierungschef des Stadtstaates Hamburg, siehe Erster Bürgermeister
 den Bürgermeister, meist einer größeren Gemeinde, siehe Bürgermeister
 in Großen Kreisstädten und kreisfreien Städten in Deutschland der Stellvertreter des Oberbürgermeisters

 siehe auch
 Regierender Bürgermeister von Berlin